Сезон 2011/2012 — 7-й всего и 7-й подряд сезон для «Томи» в высшем дивизионе российского футбола, а также 55-й сезон клуба в чемпионатах СССР и России.

Первый официальный матч команда провела 14 марта 2011 года против «Волги», последний — 13 мая 2012 года против «Ростова».

По итогам сезона «Томь» заняла 15-е место в Премьер-лиге, а в Кубке России дошла до 1/8 финала. Таким образом, спустя семь сезонов клуб покинул Премьер-лигу.

Форма 
 Поставщик формы:  Adidas (1-33 туры),  2K Спорт (34-44 туры)
 Титульный спонсор:  Роснефть (33-44 туры)

Состав

Основной состав

Ушли по ходу сезона

Матчи

Премьер-лига

Кубок России

Трансферы

Зима 2010/2011

Пришли

Ушли

Лето 2011

Пришли

Ушли

Зима 2011/2012

Пришли

Ушли 

* Футболист перешёл в клуб на правах аренды  
** Футболист вернулся в клуб из аренды

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

«Сухие» матчи

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Премьер-лига. Первый этап

Премьер-лига. Второй этап

Посещаемость

Общая статистика

Ссылки 
 Статистика Премьер-лиги на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Статистика Кубка России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

2011/2012
Томь
Томь